

Mythologie 

Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Médon fils d'Oïlée, un des meneurs achéens de la guerre de Troie ;
 Médon fils d'Anténor, guerrier troyen à la guerre de Troie ;
 Médon fils de Codros, roi d'Athènes ;
 Médon fils de Cisos, roi d'Argos ;
 Médon fils de Pylade ;
 Médon (héraut d'Ithaque), dans l'Odyssée.

Astronomie 

 , astéroïde troyen de Jupiter nommé d'après Médon fils d'Oïlée.

Toponymes 
 Médon, localité du département de Sassandra en Côte d'Ivoire.

Homonymie mythologique